Sully kan syfta på:

 Sully (film) – en amerikansk biografisk dramafilm från 2016

Personer
 Sully (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Sully Prudhomme (1839–1907), fransk skriftställare och mottagare av det första Nobelpriset i litteratur
 Sully – amerikansk pilot som 2009 nödlandade på Hudsonfloden, se Chesley Sullenberger

Geografi
 Sully, Calvados, Frankrike
 Sully, Oise, Frankrike
 Sully, Saône-et-Loire, Frankrike
 Sully-la-Chapelle, Frankrike
 Sully-sur-Loire, Frankrike
 Vallon-en-Sully, Frankrike
 Sully and Lavernock – en community i Wales